Этран:
 Этран — река в Швеции
 Этран — название лекарства.
 ЭТРАН — автоматизированная система подготовки и оформления перевозочных документов РЖД